Gatunek wymarły na wolności (EW - extinct in the wild)
 Kod IATA dla Eurowings – niemieckiej linii lotniczej
 Skrót nazwy Elektrociepłownie Warszawskie